Northern Patrol (dt. nördliche Patrouille) ist der Name folgender Marineoperationen:

 Northern Patrol (Erster und Zweiter Weltkrieg), Blockade der Nordatlantikrouten zwischen Schottland und Grönland durch Großbritannien im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 Northern Patrol (Kuba), Blockade Kubas durch die Vereinigten Staaten im Spanisch-Amerikanischen Krieg

Northern Patrol steht für:
 Northern Patrol (Film), US-amerikanischer Film von Rex Bailey aus dem Jahr 1953